Das Porto Open 2001 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Porto. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 31. März bis zum 8. April 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Porto